Сан Карлос Јаутепек има више значења:

 Општина Сан Карлос Јаутепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Карлос Јаутепек (Сан Карлос Јаутепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику